Mancera de Abajo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mancera de Abajo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Mancera de Abajo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar